Il singolare  del Prime Cup Aberto de São Paulo 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Thiago Alves era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Horacio Zeballos.

Ricardo Mello ha battuto in finale 6–2, 6–4 Paul Capdeville.

Teste di serie

  Marcos Daniel (Secondo turno, ritiro)
  Brian Dabul (primo turno)
  Paul Capdeville (finale)
  Thiago Alves (quarti di finale)

 Leonardo Mayer (primo turno)
 Sergio Roitman (primo turno)
 Benjamin Becker (primo turno)
 Pablo Cuevas (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2009